Als Sinai-Schrift werden zwei verschiedene Schriftsysteme bezeichnet:

 die Protosinaitische Schrift der Bronzezeit
 die Sinaitische Schrift, eine spätere Form der nabatäischen Schrift